

Pessoas
George Carrier
Jean-Baptiste Carrier
Willis Carrier

Localidades

Carrier (Oklahoma)

Desambiguação

pl:Nośnik
sk:Nosič